kora (biljke), kora biljke
 Zemljina kora, jedan od slojeva planeta Zemlje
 Kora (pleme), malo (34,000) pleme nastanjeno u indijskoj državi Jharkhand.
 Kora (mjesec), jupiterov mjesec
 Perzefona, prelijepa kraljica Hada u grčkoj mitologiji, koja je znana i kao Kora (grč.  = "kći")